Gaillardin steht für:
 Casimir Gaillardin (1810–1880), französischer Historiker
 eine Ortschaft in der Gemeinde Challex im Département Ain, Frankreich